Tropischer Wirbelsturm Maria steht für folgende Wirbelstürme:

in Atlantischen Ozean:
 Hurrikan Maria (2005), Kategorie-3-Hurrikan ohne Landfall 

 Hurrikan Maria (2011), Kategorie-1-Hurrikan

 Hurrikan Maria (2017), Kategorie-5-Hurrikan

im Pazifischen Ozean:
 Taifun Maria (2006) (T0607, 09W), südlich und östlich von Japan